MCCMNC steht für:
 Mobile Country Code and Mobile Network Code und ist eine international eindeutige Identifizierungsnummer für einen Mobilfunkanbieter

MCCMNC